

Biografia 
Studiò all'Accademia di Belle Arti di Parma, dove ebbe come insegnante di disegno e figura Domenico Muzzi. Particolarmente interessato alla scenografia, studiò prospettiva con Francesco Grassi e scenotecnica con G. Ghidetti.

Nel 1791 andò a Milano per fare apprendistato con il celebre pittore teatrale Pietro Gonzaga. Da lui apprese il nuovo metodo di dipingere le quinte con colori molto forti e contrastanti, per ottenere una maggiore vivacità delle scene. Nel 1792, quando il Gonzaga andò in Russia, il Donati tornò a Parma e realizzò le scene della stagione lirica del Teatro Ducale. L'anno successivo fu chiamato a Firenze per allestire le scenografie della stagione autunnale del Teatro della Pergola.

In ottobre 1793 fu ammesso come accademico aggregato all'Accademia Clementina di Bologna. Nel 1794 diventò professore di scenografia presso l'Accademia Fiorentina, pur continuando a dipingere e progettare scene per i maggiori teatri italiani, in particolare per il Teatro San Marco di Livorno.

Nel 1795 fece ritorno a Parma. Grazie anche alla protezione del duca Ferdinando di Borbone si impose rapidamente come il più richiesto scenografo della città. Durante l'epoca napoleonica, quando Parma fu governata dai francesi, si adattò con difficoltà alla nuova situazione, limitandosi ad eseguire lavori minori nel Palazzo Ducale di Colorno e nella Rocca Sanvitale di Sala Baganza.

Nel 1814, caduto l'Impero napoleonico, chiese di entrare nell'Accademia come professore, ma dovette attendere il gennaio 1819 per essere nominato professore di prospettiva teatrale. Dopo la nomina chiese l'esclusiva per gli spettacoli del Teatro Ducale, ma gli venne preferito Giovanni Boccaccio, probabilmente perché quest'ultimo godeva dell'appoggio dalla duchessa Maria Luigia, della quale fu anche maestro di pittura.

Paolo Donati curò la pubblicazione di guide e libri sui monumenti di Parma, tra cui:
 Descrizione del gran teatro farnesiano e notizie storiche sul medesimo (in quarto), Parma, 1817
 Nuova descrizione della città di Parma (in ottavo), Parma, 1824 
  Cronologia drammatica, pantomimica e comica del Ducale Teatro di Parma, in quattro annate dal 1826 al 1829, poi edita in un solo volume nel 1930.

Bibliografia
 Roberto Lasagni, Dizionario biografico dei Parmigiani, ed. PPS, Parma, 1999
 Enrico Scarabelli Zunti, Documenti e Memorie di Belle Arti parmigiane, Parma, 1895

Collegamenti esterni
 Nuova descrizione della città di Parma su Google books.
 Paolo Donati nel Dizionario biografico dei Parmigiani.